Mile, a mérföld angol neve
 Royal Mile, Királyi mérföld, azon egymást követő utcák népszerű neve, melyek Edinburgh óváros ának a fő útvonalát alkotják
 Last Mile technológia
 Mile-High Tower egy tervezett szupermagas felhőkarcoló a szaúd-arábiai Dzsiddában
 Mile-High Illinois  egy tervezett felhőkarcoló volt, ami Chicagóban épült volna meg

Települések 
 Mile, bosznia-hercegovinai település Visoko mellett
 Mile, bosznia-hercegovinai település Jajca mellett

Személyek 
 Mile Lajos politikus
 Mile Sándor labdarúgó
 Mile Sterjovski macedón származású ausztrál labdarúgó